De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1976 bij de mannen werden voor de 75e keer gehouden. De Italiaan Adriano Panatta won het toernooi door in de finale de Amerikaan Harold Solomon met 6-1, 6-4, 4-6 en 7-6 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

  Björn Borg (kwartfinale)
  Guillermo Vilas (kwartfinale)
  Manuel Orantes (kwartfinale)
  Arthur Ashe (vierde ronde)
  Raul Ramirez (halve finale)
  Eddie Dibbs (halve finale)
  Harold Solomon (finale)
  Adriano Panatta (winnaar)

 n/a 
  Brian Gottfried (vierde ronde)
  Wojtek Fibak (vierde ronde)
  John Newcombe (eerste ronde)
  Jan Kodeš (derde ronde)
  Jaime Fillol Sr. (vierde ronde)
  Corrado Barazzutti (vierde ronde)
  François Jauffret (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Roland Garros
ITF-toernooi in 1976